Перминовы — название населённых пунктов:

Россия 
 Перминовы — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Перминовы — деревня в Орловском районе Кировской области.